|-
| 146001 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146002 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146003 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146004 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146005 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146006 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146007 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146008 - ||  || 2 februarie 2000 ||  || 
|-
| 146009 - ||  || 10 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 146010 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146011 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146012 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146013 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146014 - ||  || 12 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146015 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146016 - ||  || 1 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 146017 - ||  || 5 februarie 2000 ||  || , 
|-
| 146018 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146019 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146020 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146021 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146022 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146023 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146024 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146025 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146026 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146027 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146028 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146029 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146030 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146031 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146032 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146033 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146034 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146035 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146036 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146037 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146038 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146039 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146040 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 146041 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146042 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146043 - ||  || 2 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 146044 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146045 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146046 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146047 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146048 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146049 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146050 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146051 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146052 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146053 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146054 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146055 - ||  || 9 martie 2000 ||  || 
|-
| 146056 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146057 - ||  || 7 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146058 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146059 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146060 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146061 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146062 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146063 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146064 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146065 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146066 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146067 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146068 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146069 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146070 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146071 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146072 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146073 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146074 - ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146075 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146076 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146077 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146078 - ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146079 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146080 - ||  || 26 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146081 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146082 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146083 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146084 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146085 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146086 - ||  || 1 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146087 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146088 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146089 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146090 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146091 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146092 - ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146093 - ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146094 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146095 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146096 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146097 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146098 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146099 - ||  || 4 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146100 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-